En sciences, le terme atome peut renvoyer à :
 horloge atomique ;
 élément chimique ;
 CHNOPS ;
 numéro atomique (Z) ;
 atome d'hydrogène ;
 atome interstitiel, en physique des matériaux ;
 physique atomique ;
 atome de Rydberg, en physique atomique ;
 atome hydrogénoïde, en physique atomique ;
 atome à N électrons, en mécanique quantique et physique atomique ;
 système d'unités atomiques ;
 masse atomique ;
 unité de masse atomique unifiée, en physique nucléaire ;
 orbitale atomique, en physique et chimie quantiques ;
 atome exotique, en physique des particules ;
 noyau atomique ;
 particule subatomique ;
 atome primitif, en cosmologie ;
 isotope ;
 molécule diatomique ;
 théorie atomique ;
 atomisme ;
 formule atomique, en logique mathématique.

Articles connexes 
 Atomium
 A Boy And His Atom
 
 Atomistique (homonymie)
 Atomenergomash, une filiale de la holding russe Atomenergoprom
 Style atome
 Atome Kid
 Un atome de bon sens
 Tout l'univers dans un atome : Science et bouddhisme, une invitation au dialogue